Michael Knauth ist der Name folgender Personen:

* Michael Knauth (Hockeyspieler) (* 1965), deutscher Hockeyspieler und -trainer
 Michael Knauth (Künstler) (* 1974), deutscher Künstler
 Michael Knauth (Handballspieler) (* 1983), österreichischer Handballspieler